Kamil Jerzy Suchański (ur. 6 maja 1977 w Kielcach) – polski działacz samorządowy, przedsiębiorca i społecznik, od 2018 do 2021 przewodniczący Rady Miasta Kielce, syn Jerzego Suchańskiego, prezydenta Kielc w latach 1994–1996.

Życiorys 
Jest prezesem stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni. Studiował prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz został absolwentem MBA (Master of Business Administration) – GFKM i Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Ponadto odbył kurs kandydatów na członków Rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W 2014 roku bezskutecznie kandydował do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z ramienia Lewicy Razem, był on jedynym reprezentantem Stowarzyszenia Domu Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza, zdobył 3090 głosów, czyli 2,19% ważnych głosów. 

W 2015 roku kandydował z własnego komitetu z poparciem SLD Lewicy Razem i Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych do Senatu RP w okręgu wyborczym numer 83, zajął drugie miejsce i zdobył 67 568 głosów, czyli 40,67% głosów ważnych. W latach 2015–2017 był członkiem Rady Nadzorczej Korony Kielce. 14 czerwca 2017 przestał być prezesem spółki EKOBOX S.A. W 2018 roku, zdobywając 2687 głosów, czyli 15,12% głosów ważnych w okręgu wyborczym numer 3, został wybrany z ramienia Projektu Świętokrzyskie do Rady Miasta Kielce. Był to najlepszy wynik w okręgu wyborczym, z którego Suchański startował i drugi najwyższy w całych Kielcach. 22 listopada 2018 został przewodniczącym Rady Miasta Kielce. Odwołany ze stanowiska 8 czerwca 2021.

Główny udziałowiec firmy z sektora energetyki Ekobox.

Nagrody i odznaczenia 
 Top Manager 2013,
 Świętokrzyskie Perły 2014,
 Diamenty 2015 – dla największych świętokrzyskich przedsiębiorców,
 Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika,
 Gazele Biznesu 2016,
 Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”,
 Menadżer Roku 2017 – 1. miejsce w Kielcach i 2. miejsce w klasyfikacji generalnej,
 Człowiek Roku w Kielcach 2017,
 Gazele Biznesu 2017,
 Człowiek Roku 2018 Województwa Świętokrzyskiego.

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Ludzie urodzeni w Kielcach
Odznaczeni Brązową odznaką „Za Zasługi dla Sportu”
Polscy politycy
Radni Kielc
Urodzeni w 1977